Parry Channel ist der Name folgender Meeresstraßen:

* Parry Channel (Kanada), in der kanadischen Arktis
 Parry Channel (Neuseeland), im Norden der Nordinsel von Neuseeland